Омер:
 Омер — турецкое личное имя арабского происхождения.
 Омер — населённый пункт в Израиле, пригород Беер-Шевы.
 Омер (мера) — древняя мера объёма сыпучих, одна десятая часть эйфы.
 Фамилия
 Омер, Гиллель (1926—1990) — израильский поэт и писатель.
 Омер, Жан-Пьер (1774—1833) — французский танцовщик и хореограф, директор балетной труппы Парижской Оперы (1820—1831).
 Омер, Майк (род. 1979) — израильский писатель.

См. также 
 Отсчёт Омера — счёт дней от Песаха до Шавуота.
 Лаг ба-Омер — еврейский праздник, 33-й день отсчёта омера.